Міжнародний фонетичний алфавіт (МФА) для англійської мови — стандартизований для англійської мови спосіб прочитання літер англійського алфавіту, який застосовується у теле- і радіозв'язку для передачі написання складних слів, скорочень тощо з метою зменшення кількості помилок.

Вимову англійських слів у Вікіпедії подано за допомогою Міжнародного фонетичного алфавіту (МФА), використовуючи неспецифічну для будь-якого діалекту транскрипцію. (Див. нижче) Для порівняння символів МФА з американськими словниками, які користуються відмінним від МФА набором символів, дивіться таблицю відповідності вимови англійською, у якій перераховано види вимови в чотирнадцяти словниках англійської мови, опублікованих в США.

Введення в МФА дивись в Вікіпедія: IPA/Введення. Якщо ви вважаєте, що потрібно додати вимову у іншій системі транскрипції, будь ласка, використовуйте таблицю відповідності вимови Вікіпедії.

Щоб порівняти ці символи зі словником, де прийняті відмінні від МФА системи позначень див. Довідка: Системи позначень МФА англійською, в якому перераховані позначення восьми англійських словників опублікованих у Великій Британії, Австралії та Сполучених Штатах. Більш повно про МФА дивись в Вікіпедія: IPA, яка включає в себе звуки, які не зустрічаються в англійській мові. Якщо символи МФА не відображаються належним чином у вашому браузері, див. посилання внизу цієї сторінки.

Тлумачення ключа 
Цей ключ вміщує стандартні вимови General American (загальний американський), Received Pronunciation (прийнята вимова в Британії), канадська англійська, південноафриканська англійська, австралійська англійська, і новозеландська англійська. Таким чином, не всі відмінності, показані тут, мають відношення до вашого діалекту. Якщо, наприклад, ви вимовляєте cot (ліжко) / і caught (зловив)  однаково, ви можете просто ігнорувати відмінності між символами  і , так само, як ігноруєте відмінності між письмовими голосними о та au при їх вимовлянні.

У багатьох діалектах звук  зустрічається тільки перед голосними. Якщо ви говорите таким діалектом, просто ігноруйте  в вимові, де цей звук не вимовляється, як, наприклад, візок . В інших діалектах, звук  (й) не промовляється після , ,  і т. д. в одному складі. Якщо ви говорите таким діалектом, ігноруйте  в транскрипції, наприклад, в new .

Наприклад, в Нью-Йорк транскрибується . Для більшості людей з Англії, і деяких жителів Нью-Йорка звук  в  не виражений, і може бути проігнорований, для більшості людей в Сполучених Штатах, в тому числі в Нью-Йорку, звук  в  не виражений і може бути проігнорований.

З іншого боку, є деякі відмінності, які ви можете робити, але прийнята система позначень не розрізняє їх, оскільки вони рідко відображається у словниках, що використовуються як джерела для статей Вікіпедії. Приклади включають в себе різницю між голосними в словах fir (ялина), fur (хутро) і fern (папороть) в шотландській та ірландській англійській, голосні в словах bad (поганий) і had (мав) в багатьох частинах  Австралії та східній частині Сполучених Штатів, а також голосні в словах spider (павук) і spied her (слідкував за нею) в деяких районах Шотландії та Північної Америки.

Інші слова можуть мати різні голосні в залежності від мовця. Bath (ванна), наприклад, спочатку мала голосний , як в слові cat (кіт), але багато людей вимовляють його зараз як , як в слові father (батько). Такі слова записані два рази, один раз для кожної вимови: .

Знак наголосу МФА () стоїть перед складом, який має наголос, на відміну від позначок підкресленням у ключі вимови деяких словників опублікованих в Сполучених Штатах.

Ключ 
Слова, виділені , — це так звані стандартні лексичні множини. Для слів в лексичних множинах  (ванна) і  (тканина) дано дві транскрипції, відповідно, одна  і інша , та  і .

Див. також 
 Відмінності між національними діалектами англійської мови, див. в статті діаграма МФА для англійських діалектів, яка порівнює голосні у таких вимовах: англійська літературна вимова, , , новозеландська англійська,  та інші.
 Стосовно використання МФА на інших мовах, див. статтю Wikipedia:IPA для загального обзору, або детальнішу основну статтю міжнародний фонетичний алфавіт article.
 Якщо Ваш браузер не відображає символи МФА, вам, ймовірно, необхідно встановити шрифт, який включає МФА. Хороші безкоштовні шрифти IPA включають Gentium (красивіше) та Charis SIL (повніший); посилання для завантаження можна знайти на цих сторінках.
 Для додавання вимови в статті Вікіпедії, див. Вікіпедія: Ключ конвертації вимови

Примітки

Посилання 
 Завантажити JAWS 6.1 для розпізнання екзотичних символів Unicode—Для справки щодо отримання програми читання з екрану JAWS з метою читання симфолів МФА
 закладка IPA TTS (перетворення тексту у мову)

Абетка
Англійська мова
МФА